Rozgrywki Priemjer-Ligi w sezonie 2018/19 były 27. w historii rosyjskiej najwyższej klasy rozgrywkowej. Rozpoczęły się 29 lipca 2018, a zakończyły 26 maja 2019. W lidze uczestniczyło szesnaście drużyn, w tym 3 które awansowały z Pierwszej Dywizji – ,  i . Tytuł mistrzowski zdobył , a królem strzelców został Fiodor Czałow z .

Drużyny

Tabela 

|}Zasady ustalania kolejności: 1. Punkty, 2. Mecze bezpośrednie, 3. Wygrane mecze.
 Liderzy

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Baraże 

W nawiasach podano wyniki po 1. połowie

Zobacz też 
 Pierwyj diwizion (2018/2019) – rozgrywki na drugim poziomie ligowym
 Wtoroj diwizion (2018/2019) – rozgrywki na trzecim poziomie ligowym

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Priemjer-Ligi 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rosji
2018 w piłce nożnej
2018 w Rosji
2019 w piłce nożnej
2019 w Rosji